

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Kolonia Trzecia – część miasta Złoczew
 Kolonia Trzecia – część wsi Grabkowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Kowal
 Kolonia Trzecia – część wsi Witoldów w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Konstantynów
 Kolonia Trzecia – część wsi Zagórze w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bełżyce
 Kolonia Trzecia – część wsi Ratoszyn Drugi w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel
 Kolonia Trzecia – część wsi Płoskie w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość
 Kolonia Trzecia – część wsi Kowale w woj. opolskimn w pow. oleskimn w gminie Praszka

Zobacz też 
 Kolonia
 Kolonia Druga, Kolonia Pierwsza